Austria:
 Reißeck – gmina w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Spittal an der Drau
 Reißeck – szczyt w Wysokich Taurach
 Reißeckgruppe – łańcuch górski